Dryas puede referirse a:

Biología 
 Dryas, género de plantas fanerógamas.
 Dryas octopetala, planta de flor ártico-alpina en la familia de las Rosaceae.
 Dryas, género monotípico de mariposas que contiene una única especie:
 Dryas iulia, especie de lepidóptero perteneciente a la familia Nymphalidae. 
 Cercopithecus dryas, mono Dryas, también conocido como ntolu, encontrado solamente en la cuenca del Río Congo.
 Grammomys dryas, especie de roedor de la familia Muridae.

Geología 
 Dryas, designa a varios períodos climáticos:
 Dryas Más Antiguo
 Dryas Antiguo
 Dryas Reciente
 Hipótesis de impacto del Dryas Reciente

Localidad 
 Drias o Dryas (en griego: Δρυάς), localidad de la unidad periférica de Kavala, Grecia.

Mitología 
 Dryas (mitología), varios personajes de la mitología griega.
 Dríades, ninfas de los robles en particular y de los árboles en general.